Дворец Эцдорф () — бывший городской дворец, расположенный в районе Альтштадт нижнебаварского города Ландсхут. Здание, стоящее в сотне метров к западу от церкви Святого Мартина, было построено около 1745 года и являлось резиденция аристократического рода Эцдорф. Сегодня в доме, являющимся памятником архитектуры, находится пивоварня «Brauerei C. Wittmann».

Описание 
Дворец был построен в 1745 году в стиле рококо. Украшение фасада было спроектировано Иоганном Баптистом Циммерманом. С восточной стороны фронтона изображён герб строителя Фрайхерра Франца фон Эцдорфа и его жены Марии Терезии. На нижнем этаже между семью окнами расположен картуш с изображением Непорочной Девы Марии. Рядом с воротами со стороны юго-запада расположены две колоны, представленные в композиции тосканского ордера. 

Внутри дворца находятся многочисленные коридоры с крестовыми сводами. В XVIII-м веке некоторые комнаты были украшены фресками, однако они не сохранились, за исключением первого этажа.

См. также 
 Адельманшлос
 Замок Руффини
 Дом кронпринца
 Дворец Хофрайтера

Примечания

Литература 
 
 Sixtus Lampl, Wilhelm Neu: Niederbayern. Hrsg.: Michael Petzet, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (= Denkmäler in Bayern. Band II). Oldenbourg, München 1986, ISBN 3-486-52393-7.
 Habel, Heinrich / Himen (Bearb.), Helga: Denkmäler in Bayern — Ensembles, Baudenkmäler, Archäologische Geländedenkmäler: Band II Niederbayern, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hrsg.), München 1985.

Ссылки 
 

Достопримечательности Ландсхута
Здания и сооружения Ландсхута
Дворцы Баварии
Здания и сооружения, построенные в XVIII веке